Президентските избори Румъния през 2009 година се провеждат на 22 ноември. На 6 декември се състои втори тур, на който се явяват кандидатите Траян Бъсеску и Мирча Джоана. Печели Траян Бъсеску с 50.33 процента (5 275 808 гласа).

Кандидати 
В изборите взимат участие 12 кандидати, от които трима са независими.

Резултати

Източници

Външни препратки 
 Централна избирателна комисия 

2009
Румъния
2009 година в Румъния